Frits Bakker Schut (1903-1966), Nederlands civiel ingenieur
 Gerard Bakker Schut (1905-1990), Nederlands motorcoureur, bijgenaamd Bud
 Pieter Herman Bakker Schut (1941-2007), Nederlands strafrechtadvocaat